Elgin puede hacer referencia a:

Arte 
 Mármoles de Elgin, bajorrelieves griegos procedentes del Partenón de Atenas, hoy en el Museo Británico.

Localidades 
 Elgin, ciudad de Illinois, Estados Unidos.
 Elgin, ciudad de Nebraska, Estados Unidos.
 Elgin, antigua ciudad catedralicia escocesa.
 Elgin, municipio de la provincia canadiense de Quebec.

Personas 
 Lord Elgin, 1766-1841, Thomas Bruce Elgin, el más conocido de los condes de Elgin, por su implicación en los conocidos como Mármoles de Elgin.